Губа́нов (Губа́нова) — русская фамилия.

Известные носители 
 Губанов, Александр Иванович (1911—1989) — геолог-нефтяник, инженер, лауреат Ленинской премии.
 Губанов, Алексей Алексеевич (1918—1982) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Губанов, Андрей Васильевич (род. 1994) — российский футболист.
 Губанов, Борис Иванович (1930—1999) — главный конструктор ракеты-носителя «Энергия».
 
 
 
 Губанов, Игорь Игоревич (род. 1992) — российский футболист.
 
 Губанов, Максим Герасимович (1920—2006) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 
 Губанов, Николай Герасимович (1901—1944) — Герой Советского Союза.
 Губанов, Олег Анатольевич (род. 1977) — российский футболист.
 Губанов, Пётр Сергеевич (род. 1987) — российский баскетболист.
 Губанов, Сергей Леонидович (1975—2020) — полковник полиции Украины, Герой Украины.
 Губанов, Фёдор (в монашестве Феофилакт; 1695—1757) — епископ Воронежский и Елецкий.



Топоним 
 Губанов — посёлок в Белоруссии.

Примечания